Varize kan syfta på:
 Varize, Eure-et-Loir
 Varize, Moselle